Марцинке́вич () — польская фамилия. Изначально представляла собой лишь отчество, образованное от Марцинек (), ласкательно-уменьшительной формы имени Марцин ( / Marczin), польского варианта католического имени , которое, в свою очередь, произошло от латинского имени Martius, означающего «марсов», то есть принадлежащий богу Марсу. Во времена Речи Посполитой (1569—1795) фамилия распространилась за пределы Польши. На литовском языке имеет форму  ().

Известные носители 
 Марцинкевич, Александр Николаевич (род. 1967) — цыганский певец.
 Марцинкевич, Борис Леонидович (род. 1966)  — российский инженер-физик, популяризатор науки в сфере энергетики, создатель портала «Геоэнергетика инфо» (geonrg.ru).
 Марцинкевич, Виктор Гранитович (1950—2004) — российский геолог, таёжный отшельник, известный также под фамилией Антипин.
 Марцинкевич, Владимир Николаевич (1896—1944) — советский Герой Советского Союза.
 Марцинкевич, Галина Иосифовна (род. 1935) — советский и белорусский учёный-географ, профессор кафедры геоэкологии Белгосуниверситета.
 Марцинкевич, Диана Антоновна (род. 1992) — латвийская теннисистка.
  (род. 1975) — польская спортсменка, участница Олимпийских игр, дисциплина: стрельба из лука.
 Марцинкевич, Ирина Флориановна (род. 1959) — российская актриса театра и кино, режиссёр, сценарист. Художественный руководитель экспериментального театра «Автограф» в Санкт-Петербурге.
 Марцинкевич, Казимеж (род. 1959) — польский премьер-министр.
 Марцинкевич, Максим Сергеевич (1984—2020) — российский общественный деятель и видеоблогер неонацистского толка.
 Марцинкевич, Юзеф (1910—1940) — польский математик.
  (род. 1948) — польский шахматист.

Двойные 
 Дунин-Марцинкевич, Викентий Иванович (1808—1884) — белорусский писатель и драматург, классик белорусской литературы.
 Смирнова-Марцинкевич, Светлана Сергеевна (род. 1987) — актриса.
 Смирнова-Марцинкевич, Олеся Сергеевна (род. 1981) — актриса.

Примечания